Домейко Ігнатій Іполітович (біл. Ігнат Дамейка, лит. Ignas Domeika, пол. Ignacy Domeyko; 31 липня 1802 — 23 січня 1889) — видатний польський геолог, мінералог.
 2784 Домейко (2784 Domeyko) — астероїд головного поясу.